Гречана — название населённых пунктов:

Украина 
 Гречана — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Гречана — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.